John Tourtellotte est un nom pouvant désigner:

 (1833-1891), brigadier général américain
 (1869-1939), architecte américain

Voir aussi

Tourtellotte, John